Пентті Лунд (; 6 грудня 1925, Карійокі — 16 квітня 2013 Тандер-Бей) — канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника. Пентті став першив фіном, що виступав у НХЛ.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1942 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 11 років, захищав кольори команд «Бостон Брюїнс» та «Нью-Йорк Рейнджерс».

Загалом провів 278 матчів у НХЛ, включаючи 19 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Пам'ятний трофей Колдера — 1949.

Статистика

Посилання 
 
 

канадські хокеїсти
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти АХЛ
Уродженці Фінляндії
Померли в Тандер-Беї
Натуралізовані громадяни Канади
Фінські емігранти до Канади